Sengbachtal steht für folgende Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Sengbachtal in der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Oberes Sengbachtal in der Stadt Solingen